Kahlbaum ist der Familienname von:
 Julius Kahlbaum (17./18. Jahrhundert), Gründer der Julius Kahlbaumschen Probierstube (1709, Alt-Berlin)
 Carl August Ferdinand Kahlbaum (1794–1872), Branntweinbrenner, Gründer der C. A. F. Kahlbaum Spritreinigungsanstalt und Likörfabrik
 Georg Wilhelm August Kahlbaum (1853–1905), deutscher Chemiker, Sohn von August Wilhelm Kahlbaum
 Karl Ludwig Kahlbaum (1828–1899), deutscher Psychiater
 Siegfried Kahlbaum (1870–1943), deutscher Psychiater, Sohn von Karl Ludwig Kahlbaum
 August Wilhelm Kahlbaum (1822–1884), deutscher Chemiker, Kommerzienrat, Kunstsammler; Fabrikbesitzer in zweiter Generation (CAF Kahlbaum)
 Johannes Kahlbaum (1851–1909), deutscher Chemiker, Sohn von August Wilhelm Kahlbaum und Fabrikbesitzer in dritter Generation; Erbauer der C. A. F. Chemische(n) Fabrik in Adlershof, die sich 1922 in mehrere Teile aufteilte